

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Conj“ beginnt.

Conj 



Conjo 
 Conjola, Carl (1773–1831), deutscher Landschaftsmaler

Conju 
 Conjungo, Maria-Joëlle (* 1975), zentralafrikanische Leichtathletin
 Conjungo, Mickaël (* 1969), zentralafrikanischer Leichtathlet